Skåne var namnet på två olika örlogsfartyg i svenska flottan:

 Skåne (1683)
 Skåne (1697)
 M/S Skåne (1966)
 HMS Skåne, ubåt (A26) under konstruktion.